Сіденко — українське прізвище.

 Сіденко Анатолій Васильович (*1974) — український футболіст.
 Сіденко Василь Максимович (1929—1987) — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці.

Українські прізвища
Прізвища на -енко